Frederick é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Frederick (Maryland)
Condado de Frederick (Virgínia)

Desambiguação